Benedetto Fontanini – religioso italiano 
 Estefania Fontanini – canoista argentina 
 Fabricio Fontanini – calciatore argentino
 Giusto Fontanini –  arcivescovo cattolico e storico italiano
 Pietro Fontanini – insegnante e politico italiano
 Roberto Fontanini – calciatore italiano